В 2007 году женская сборная России по волейболу приняла участие в трёх официальных турнирах, проводимых под эгидой ФИВБ и ЕКВ.

Турниры и матчи

Гран-при 

Россия: Седова (7 очков), Алимова (21), Година (20), Сафронова (9), Гамова (18), М.Акулова (5), Крючкова — либеро. Выход на замену: Фатеева (2), Иванова (1), С.Акулова.  
Китай: Ян Хао, Вэй Цююэ, Сюй Юньли, Чжоу Сухун, Сюэ Мин, Ли Цзюань, Чжан Сянь — либеро. Выход на замену: Лю Яньань, Ма Юньвэнь, Чжан Юэхун.

Россия: Седова (2), Алимова (5), Фатеева (2), Година (10, Сафронова (5), М.Акулова (3), Крючкова — либеро. Выход на замену: Гамова (9), С.Акулова (1), Иванова (1), Кошелева.  
США: Скотт, Хэниф, Уилкинс, Джойнс, Глэсс, А Моу-Сантос, Дэвис — либеро. Выход на замену: Ли, Томпсон, Бьюсс.

Россия: Седова (6), Алимова (13), Година (11), Сафронова (9), Гамова (16), М.Акулова (4), Крючкова — либеро. Выход на замену: Кошелева, С.Акулова, Иванова.  
Польша: Сковроньска, Бельцик, Свеневич, Беднарек, Рознер, Ликторас, Зеник — либеро. Выход на замену: Лесневич, Подолец, Садурек, Фраковяк, Дзенкевич.

Россия: Седова (2), Алимова (16), Година (14), Сафронова (12), Гамова (7), М.Акулова (2), Крючкова — либеро. Выход на замену: Фатеева (6), С.Акулова, Иванова.  
Казахстан: Рыкова, Куцко, Наседкина, Илющенко, Грушко, Павлова, Эзау — либеро. Выход на замену: Карпова, Ишимцева.

Россия: Седова, Алимова (13), Година (16), Сафронова (15), Гамова (23), М.Акулова (7), Крючкова — либеро. Выход на замену: Фатеева (3), Иванова (2).  
США: Скотт, Хэниф, Уилкинс, Джойнс, Глэсс, А Моу-Сантос, Дэвис — либеро. Выход на замену: Ли, Томпсон, Бьюсс, Ннамани.

Россия: Седова (5), Алимова (14), Година (13), Сафронова (10), Гамова (16), М.Акулова (3), Крючкова — либеро. Выход на замену: Соколова (8), С.Акулова, Фатеева, Кошелева, Иванова.  
Куба: Руис, Сантос, Каррильо, Рамиес, Кальдерон, Баррос, Ортис — либеро. Выход на замену: Каркасес.

Россия: Седова (5), Алимова (8), Година (6), Сафронова (6), Гамова (22), М.Акулова (1), Крючкова — либеро. Выход на замену: Соколова (3), Фатеева, Меркулова (1), С.Акулова.  
Польша: Сковроньска, Дзенкевич, Подолец, Свеневич, Садурек, Ликторас, Зеник — либеро. Выход на замену: Рознер, Косматка.

Россия: Алимова (13), Соколова (15), Сафронова (1), Гамова (26), С.Акулова (2), Меркулова (5), Крючкова — либеро. Выход на замену: Фатеева (13), Седова (4), М.Акулова (1), Иванова, Година (2).  
Казахстан: Рыкова, Карпов, Наседкина, Илющенко, Грушко, Павлова, Эзау — либеро. Выход на замену: Ишимцева, Куцко.

Россия: Алимова (11), Фатеева (6), Соколова (23), Сафронова (8), С.Акулова (6), Меркулова (14), Крючкова — либеро. Выход на замену: Година (10).  
Япония: Курихара, Такэсита, Такахаси, Араки, Кимура, Содзи, Сано — либеро. Выход на замену: Омура, Сугияма.

Россия: Алимова (5), Соколова (11), Година (6), Гамова (11), С.Акулова (6), Меркулова (14), Крючкова — либеро. Выход на замену: Седова (6), Сафронова (1), М.Акулова (1), Кошелева (7).  
Италия: Фьорин, Гуиджи, Барацца, Ортолани, Агуэро, Ло Бьянко, Кроче — либеро. Выход на замену: Арригетти, Секоло, Витец.

Россия: Алимова (11), Соколова (9), Година (15), Гамова (19), С.Акулова, Меркулова (10), Крючкова — либеро. Выход на замену: М.Акулова, Сафронова (1), Кошелева, Седова (2).  
Бразилия: Каролина, Паула, Карол Гаттаж, Фабиана, Сасса, Шейла, Арлен — либеро. Выход на замену: Таиса, Фабиола, Эрика, Режиана, Жойс.

Россия: Алимова (17), Соколова (11), Година (6), Гамова (16), Меркулова (8), М.Акулова (4), Крючкова — либеро. Выход на замену: Сафронова (2).  
Польша: Сковроньска, Дзенкевич, Бельцик, Подолец, Беднарек, Рознер, Зеник — либеро. Выход на замену: Качоровска.

Россия: Алимова (6), Соколова (6), Година (2), Гамова (13), Меркулова (12), М.Акулова (5), Крючкова — либеро. Выход на замену: Сафронова (10), С.Акулова, Фатеева (1), Седова.  
Китай: Ян Хао, Вэй Цююэ, Сюй Юньли, Чжоу Сухун, Сюэ Мин, Ли Цзюань, Чжан Сянь — либеро. Выход на замену: Чжан Юэхун, Сунь Сяоцин, Ма Юньвэнь.

Россия: Алимова (13), Соколова (19), Година (11), Гамова (14), Меркулова (5), М.Акулова (4), Крючкова — либеро. Выход на замену: Сафронова (2), Седова, Фатеева (1).  
Нидерланды: К.Сталенс, Ч.Сталенс, Венсинк, Флир, И.Виссер, Стам, ван Тинен — либеро. Выход на замену: Фледдерус, Хурман, Блом.

На предварительном этапе очередного розыгрыша Гран-при сборная России заняла третье место и вышла в финальный турнир. Финал проводился среди шести команд по круговой системе. В нём российские волейболистки выиграли только два мачта из пяти и остались без медалей розыгрыша, став только четвёртыми в итоговом зачёте.

Отборочный турнир Гран-при 2008 

Россия: Фатеева (8), Сафронова (10), Сажина (12), Кошелева (12), Меркулова (8), М.Акулова (2), Кабешова — либеро. Выход на замену: Алимова.  
Болгария: Заркова, Янева, Дебарлиева, Тенева-Миличевич, Колева, С.Филипова, М.Филипова — либеро. Выход на замену: Ненова, Цекова.

Россия: Алимова (8), Соколова (16), Сафронова (16), Гамова (18), Меркулова (13), М.Акулова (4), Кабешова — либеро. Выход на замену: Кошелева (1), Сажина, Фатеева.  
Германия: Вайсс, Думлер, Фюрст, Грюн, Козух, Сушке, Черлих — либеро. Выход на замену: Байер, Апитц, Буагаа, Бринкер, Радцувайт.

Россия: Алимова (9), Соколова (17), Година (9), Сажина (3), Гамова (14), М.Акулова (3), Кабешова — либеро. Выход на замену: Меркулова (7), Кошелева (1), Сафонова (1).  
Турция: Мерт, Озбек, Кырдар, Гюмюш, Эрдем, Дарнель, Каялар — либеро. Выход на замену: Денкель, Озсой, Челик, Расна, Хакйемез.

Россия: Алимова (4), Соколова (16), Година (8), Гамова (12), Меркулова (15), М.Акулова (3), Кабешова — либеро. Выход на замену: Сафронова (3), Сажина (3), Кошелева (8).  
Сербия: Николич, Крсманович, Бракочевич, Молнар, Огненович, Читакович, Чебич — либеро. Выход на замену: Майстрович.

Россия: Фатеева (19), Соколова (9), Сажина (17), Кошелева (20), Меркулова (9), М.Акулова (4), Кабешова — либеро. Выход на замену: Гамова (1), Сафронова (4), Старцева.  
Азербайджан: Заманова, Гулиева, Е.Пархоменко, Маммадова, Коркмаз, Рахимова, Коротенко — либеро. Выход на замену: Симинягина, Гасимова, Ш.Каримова.

Россия: Фатеева (12), Сажина (3), Гамова (22), Кошелева (5), Меркулова (2), М.Акулова (2), Соколова — либеро. Выход на замену: Алимова (17), Година (2), Сафронова, Старцева.  
Италия: Андзанелло, Фьорин, Гуиджи, Ортолани, Ферретти, Дель Коре, Кардулло — либеро. Выход на замену: Арригетти, Кроче, Чиколари.

Итоги турнира для сборной России оказались неудовлетворительными. Заняв лишь 5-е место, российская команда в число призёров не попала и не получила путёвку на Гран-при 2008 года.

Чемпионат Европы 

Россия: Алимова (8), Соколова (15), Година (5), Гамова (16), Меркулова (4), М.Акулова (2), Кабешова — либеро. Выход на замену: Седова, Сафронова (2), С.Акулова, Фатеева (1).
Хорватия: Петрович, Делич, Попович, Решчич, Дуганджич, Барун, Цигич — либеро. Выход на замену: Алайбег, Милош, Грбац, Милетич.

Россия: Алимова (9), Соколова (12), Година (6), Гамова (19), Меркулова (3), М.Акулова (2), Кабешова — либеро. Выход на замену: Сафронова (1), С.Акулова, Седова, Фатеева (1).
Турция: Мерт, Озбек, Кырдар, Гюмюш, Эрдем, Дарнель, Каялар — либеро. Выход на замену: Челик, Расна, Хакйемез.

Россия: Алимова (4), Соколова (13), Година (11), Гамова (13), Меркулова (10), М.Акулова (3), Кабешова — либеро. Выход на замену: Фатеева, С.Акулова, Кошелева.
Франция: Салинас, Лозанчич, Боэр, Рыбачевски, Равва, Шлек, Керар — либеро. Выход на замену: Рошель, Фаэш, Джилали, Туриаф.

Россия: Алимова (7), Соколова (17), Година (5), Гамова (16), Меркулова (9), М.Акулова (4), Кабешова — либеро. Выход на замену: Седова (1), Сафронова, С.Акулова, Фатеева (2).
Азербайджан: Заманова, Гулиева, Е.Пархоменко, Маммадова, Коркмаз, Рахимова, Коротенко — либеро. Выход на замену: Ш.Каримова, А.Каримова, Симинягина.

Россия: Алимова (7), Соколова (10), Година (12), Гамова (12), Меркулова (5), М.Акулова (4), Кабешова — либеро. Выход на замену: Фатеева, Сафронова.
Германия: Вайсс, Думлер, Фюрст, Грюн, Козух, Сушке, Черлих — либеро. Выход на замену: Байер, Апитц, Бринкер, Буагаа.

Россия: Седова (8), Фатеева (5), Сафронова (3), Кошелева (10), Меркулова (8), М.Акулова (1), Кабешова — либеро. Выход на замену: С.Акулова (2), Гамова, Соколова (1), Година (1).
Италия: Барацца, Ортолани, Агуэро, Ло Бьянко, Дель Коре, Джоли, Кардулло — либеро. Выход на замену: Секоло, Фьорин, Кроче, Гуиджи.

Россия: Алимова (4), Соколова (7), Година (11), Гамова (10), Меркулова (10), М.Акулова (2), Кабешова — либеро. Выход на замену: Фатеева (1), Сафронова, Кошелева (2).
Италия: Барацца, Ортолани, Агуэро, Ло Бьянко, Дель Коре, Джоли, Кардулло — либеро. Выход на замену: Гуиджи, Секоло.

Россия: Алимова (14), Соколова (17), Година (3), Гамова (24), Меркулова (11), М.Акулова (4), Кабешова — либеро. Выход на замену: Кошелева, Сафронова (10), С.Акулова, Седова, Фатеева.
Польша: Сковроньска, Дзенкевич, Глинка, Свеневич, Садурек, Ликторас, Зеник — либеро. Выход на замену: Подолец, Рознер, Беднарек, Мирек.

Первые пять матчей на турнире сборная России уверенно выиграла и досрочно вышла в полуфинал. Последнюю игру 2-го группового этапа россиянки проводили полурезервным составои и уступили сборной Италии, а затем вчистую проиграли ей же в полуфинале плей-офф. Победив в матче за 3-е место Польшу, российские волейболистки в итоге повторили свой результат прошлого европейского первенства, завоевав бронзовые медали.

Итоги 
Всего на счету сборной России в 2007 году 28 официальных матчей. Из них выиграно 18, проиграно 10. Соотношение партий 61:44. Соперниками россиянок в этих матчах были национальные сборные 16 стран.

Состав 
В скобках после количество игр указано число матчей, проведённых волейболисткой в стартовом составе + в качестве либеро.

 Главный тренер — Джованни Капрара.
 Тренер — Ирина Кириллова.

Всего в 2007 году в составе сборной России в официальных турнирах играло 16 волейболисток.

Другие турниры 
 Volley Masters. 5—10 июня.  Монтрё
 Групповой этап — Сербия 1:3, Германия 1:3, Нидерланды 0:3.
 Полуфинал за 5-8 места — Турция 0:3. Итог — 7—8-е место.

 Кубок первого президента России Б. Н. Ельцина по волейболу. 28 июня—3 июля.  Екатеринбург, Нижний Тагил.
 Групповой этап — Турция 2:3, Япония 3:1, Беларусь 1:3.
 Полуфинал — Китай 0:3. Матч за 3-е место — Турция 3:1. Итог — 3-е место.

Ссылки и источники 
 15-й розыгрыш Гран-при на сайте ФИВБ
 www.todor66.com
 Архив газеты «Спорт-Экспресс» за 2007 год.

Матчи женской сборной России по волейболу по годам
Спорт в России в 2007 году